AIK peut faire référence à :
  ;
 Allmänna Idrottsklubben, un club omnisports suédois.